Osoby o tym nazwisku:

 David Beucher (ur. 1985) – francusko-polski śpiewak operowy
 Magdalena Krysztoforska-Beucher (ur. 1985) – polska śpiewaczka operowa
 Marcelina Beucher (ur. 1986) – polska śpiewaczka operowa